Jan Kromkamp, Nederlands voetballer
 Jan Eise Kromkamp, Nederlands marathonschaatser
 Martijn Kromkamp, Nederlands marathonschaatser, zoon van Jan Eise